El término Marcilla puede referirse a:

Divisiones administrativas
  En España:
 Marcilla, municipio de la Comunidad Foral de Navarra;
 Marcilla de Campos, municipio de la provincia de Palencia;
  En Filipinas:
 Marcilla, barangay de la municipalidad Coron en la provincia de Palawan;
Apellido
 Marcilla, apellido;
 Personajes con primer apellido Marcilla
 Eusebio Marcilla, piloto argentino de automovilismo;
 Juan Diego de Marcilla, junto a Isabel de Segura, forman la historia o leyenda de "Los amantes de Teruel";
Miscelánea
 Marquesado de Villa Marcilla, marquesado en España;
 Marcilla, marca comercial de café de la compañía Sara Lee;